Le  Grand Prix moto d'Allemagne 1995 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 1995. La compétition s'est déroulée du 19 au  sur le Nürburgring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1995
Allemagne
Sport en Allemagne en 1995